Ozyptila — род пауков семейства Пауки-бокоходы (Thomisidae). Встречается в Евразии, Африке и Северной Америке. Около 100 видов.

Описание 
Мелкие и среднего размера пауки, длина тела, как правило, от нескольких миллиметров до сантиметра (обычно у самок от 3 до 6 мм; самцы мельче, их длина около 2—4 мм). Окраска тела от светло-коричневого до темно-бурого со светлыми отметинами. Брюшко округлое или овальное. Ширина среднего четырехугольника глаз меньше, чем его длина; передние голени вентрально с 2 парами шипиков; волоски тела заострённые или булавовидные. Первые две пары ног развернуты передними поверхностями вверх, заметно длиннее ног третьей и четвёртой пар. Паутину не плетут, жертву ловят своими видоизменёнными передними ногами

Классификация 
Около 100 видов.

 Ozyptila aculeipes Strand, 1906
 Ozyptila aculipalpa Wunderlich, 1995
 Ozyptila americana Banks, 1895
 Ozyptila amkhasensis Tikader, 1980
 Ozyptila ankarensis Karol, 1966
 Ozyptila annulipes (Lucas, 1846)
 Ozyptila arctica Kulczyński, 1908
 Ozyptila aspex Pavesi, 1895
 Ozyptila atlantica Denis, 1963
 Ozyptila atomaria (Panzer, 1801)
 Ozyptila balcanica Deltshev, Blagoev, Komnenov & Lazarov, 2016
 Ozyptila barbara Denis, 1945
 Ozyptila beaufortensis Strand, 1916
 Ozyptila bejarana Urones, 1998
 Ozyptila biprominula Tang & Li, 2010
 Ozyptila brevipes (Hahn, 1826)
 Ozyptila caenosa Jézéquel, 1966
 Ozyptila callitys (Thorell, 1875)
 Ozyptila chandosiensis Tikader, 1980
 Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837)
 Ozyptila clavidorsa Roewer, 1959
 Ozyptila clavigera (O. Pickard-Cambridge, 1872)
 Ozyptila confluens (C. L. Koch, 1845)
 Ozyptila conostyla Hippa, Koponen & Oksala, 1986
 Ozyptila conspurcata Thorell, 1877
 Ozyptila creola Gertsch, 1953
 Ozyptila curvata Dondale & Redner, 1975
 Ozyptila dagestana Ponomarev & Dvadnenko, 2011
 Ozyptila danubiana Weiss, 1998
 Ozyptila distans Dondale & Redner, 1975
 Ozyptila elegans (Blackwall, 1870)
 Ozyptila flava Simon, 1875
 Ozyptila formosa Bryant, 1930
 Ozyptila fukushimai Ono, 2002
 Ozyptila furcula L. Koch, 1882
 Ozyptila fusca (Grube, 1861)
 Ozyptila gasanensis Paik, 1985
 Ozyptila georgiana Keyserling, 1880
 Ozyptila gertschi Kurata, 1944
 Ozyptila geumoensis Seo & Sohn, 1997
 Ozyptila grisea Roewer, 1955
 Ozyptila hardyi Gertsch, 1953
 Ozyptila imbrex Tang & Li, 2010
 Ozyptila inaequalis (Kulczyński, 1901)
 Ozyptila inglesi Schick, 1965
 Ozyptila jabalpurensis Bhandari & Gajbe, 2001
 Ozyptila jeholensis Saito, 1936
 Ozyptila judaea Levy, 1975
 Ozyptila kansuensis (Tang, Song & Zhu, 1995)
 Ozyptila kaszabi Marusik & Logunov, 2002
 Ozyptila khasi Tikader, 1961
 Ozyptila ladina Thaler & Zingerle, 1998
 Ozyptila laevis Denis, 1954
 Ozyptila leprieuri Simon, 1875
 Ozyptila lugubris (Kroneberg, 1875)
 Ozyptila lutosa Ono & Martens, 2005
 Ozyptila maculosa Hull, 1948
 Ozyptila makidica Ono & Martens, 2005
 Ozyptila manii Tikader, 1961
 Ozyptila maratha Tikader, 1971
 Ozyptila matsumotoi Ono, 1988
 Ozyptila metschensis Strand, 1906
 Ozyptila mingrelica Mcheidze, 1971
 Ozyptila monroensis Keyserling, 1884
 Ozyptila nigristerna Dalmas, 1922
 Ozyptila nipponica Ono, 1985
 Ozyptila nongae Paik, 1974
 Ozyptila numida (Lucas, 1846)
 Ozyptila omega Levy, 1975
 Ozyptila orientalis Kulczyński, 1926
 Ozyptila pacifica Banks, 1895
 Ozyptila panganica Caporiacco, 1947
 Ozyptila parvimana Simon, 1886
 Ozyptila patellibidens Levy, 1999
 Ozyptila pauxilla (Simon, 1870)
 Ozyptila perplexa Simon, 1875
 Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837)
 Ozyptila pullata (Thorell, 1875)
 Ozyptila rauda Simon, 1875
 Ozyptila reenae Basu, 1964
 Ozyptila rigida (O. Pickard-Cambridge, 1872)
 Ozyptila sakhalinensis Ono, Marusik & Logunov, 1990
 Ozyptila salustri Wunderlich, 2011
 Ozyptila sanctuaria (O. Pickard-Cambridge, 1871)
 Ozyptila scabricula (Westring, 1851)
 Ozyptila secreta Thaler, 1987
 Ozyptila sedotmikha Levy, 2007
 Ozyptila shuangqiaoensis Yin, Peng, Gong & Kim, 1999
 Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862)
 Ozyptila sincera Kulczyński, 1926
 Ozyptila spinosissima Caporiacco, 1934
 Ozyptila spirembola Wunderlich, 1995
 Ozyptila tenerifensis Wunderlich, 1992
 Ozyptila theobaldi Simon, 1885
 Ozyptila tricoloripes Strand, 1913
 Ozyptila trux (Blackwall, 1846)
 Ozyptila umbraculorum Simon, 1932
 Ozyptila utotchkini Marusik, 1990
 Ozyptila varica Simon, 1875
 Ozyptila westringi (Thorell, 1873)
 Ozyptila wuchangensis Tang & Song, 1988
 Ozyptila yosemitica Schick, 1965

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Ozyptila
Роды паукообразных